Fugazi:

 Fugazi (группа) — американская пост-хардкор-группа, образованная в 1987 году.
 Fugazi (альбом) — альбом британской рок-группы Marillion.